

Letteratura 
Il minotauro (Minotaurusì Eine Ballade) – racconto di Friedrich Dürrenmatt del 1985
Il minotauro – romanzo di Benjamin Tammuz del 1980
Il minotauro (The Minotaur) – romanzo di Barbara Vine del 2005

Altro 
Il Minotauro – rivista di psicologia italiana
Il Minotauro Editore – casa editrice italiana